Foston (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Foston (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire